Мьела́н (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Миранд.

Код INSEE кантона — 3217. Всего в кантон Мьелан входят 19 коммун, из них главной коммуной является Мьелан.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 4725 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Мьелан на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер